Бетани Маттек и Саня Мирза, выступая в качестве первых сеянных, стали победительницами турнира.

Прошлогодние чемпионки — Хисела Дулко и Мария Елена Камерин — не защищали свой титул.

Посев 

 ' Бетани Маттек /  Саня Мирза (Титул)
  Натали Грандин /  Камиль Пен (Четвертьфинал)

<li>  Акико Моригами /  Айко Накамура (Полуфинал)
<li>  Лиэнн Бейкер /  Николь Криз (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

Cincinnati Masters 2007